Anders Nordin (...) – batterista brasiliano naturalizzato svedese
 Arnaud Nordin (1998) – calciatore francese, di ruolo attaccante
 Hjördis Nordin (1932) – ex ginnasta svedese
 Jennie Nordin (1993) – calciatrice svedese
 John Nordin (1887-1983) – ingegnere svedese
 Krister Nordin (1968) – calciatore svedese
 Olle Nordin (1949) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Sara Nordin (1993) – calciatrice svedese, di ruolo difensore
 Siiri Nordin (1980) – cantante finlandese

Pagine correlate
 Norden